Дьюинг — фамилия:

 Дьюинг, Мария Оки (1845—1927) — американская художница.
 Дьюинг, Томас Уилмер (1851—1938) — американский художник.